В Китае есть несколько Домов гильдии Хугуан (Хугуанхуэйгуань; ):
 Хугуанхуэйгуань (Пекин) — комплекс зданий в Пекине, в котором расположен также знаменитый театр дома гильдии Хугуан.
 Хугуанхуэйгуань (Хуэйцзэ) — в уезде Хуэйцзэ провинции Юньнань.
 Хугуанхуэйгуань (Чунцин) — в Чунцине.